Navy SEALs, een Amerikaanse speciale eenheid
 Navy Seals (computerspel), een computerspel uit 1990
 Navy SEALs (film), een film uit 1990